Ilha dos Amores — telenovela da TVI
 Ilha dos Amores (Malhoa) — pintura a óleo de José Malhoa
 Ilha dos Amores (Rio Minho) — ilha portuguesa
 Ilha dos Amores (Pampulha)
 A Ilha dos Amores — filme de Paulo Rocha

Desambiguações de cinema
Desambiguações de ilhas
Desambiguações de televisão